Giuseppe Bruno (1828-1893), matemàtic italià
 Giuseppe Bruno (1875-1954), cardenal catòlic
 Giuseppe Bruno (1836-1904), fotògraf italià